Ла Какачила има више значења:

 Ла Какачила (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Какачила (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Какачила (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику